Ааза́з, также Аза́з () — город в Сирии, в мухафазе Халеб; административный центр района Аазаз. Расположен на севере страны, в 10 км от турецко-сирийской границы.

Наиболее примечателен тем, что 11 июня 1125 года в нём произошла битва при Аазазе между крестоносцами и сельджуками.

Во время гражданской войны в Сирии город стал местом противостояния сирийских курдов и Турции. В 2016 году разгорелось ожесточённое сражение за город.

География 
Расположен примерно в 50 км к северо-западу от Халеба (Алеппо) и в 7 км от границы с Турцией, на высоте 573 м над уровнем моря.

История 
В 1030 году произошла битва за Аазаз, в которой византийский император Роман III Аргир потерпел поражение. Вскоре город был всё же захвачен византийцами под командованием Никетаса из Мистейи.

11 июня 1125 (или 13 июня) силы крестоносцев под командованием короля Балдуина II Иерусалимского в битве при Аазазе разбили армию турок-сельджуков и сняли осаду города.

В 1118 году граф Эдессы Жослен изгнал из города атабека Алеппо. В следующем году крестоносцы под предводительством Роджера Салернского были разбиты в «битве на кровавом поле».

Гражданская война 

Во время гражданской войны (с 2011) город неоднократно становился ареной боёв. Являясь небольшим городом, Аазаз, тем не менее имеет стратегическое значение как ключевое звено на пути между Турцией и Алеппо — вторым по размеру городом в Сирии.

 2012
19 июля 2012 года представители Свободной армии Сирии сообщили о захвате города в результате трехнедельных боёв.

 2013
В ночь на 18 сентября 2013 года в результате 4-часового боя город был захвачен силами ИГИЛ. Захват сопровождался изгнанием отрядов Свободной армии Сирии и казнями сотни попавших в плен её бойцов.
 2016
В ходе гражданской войны, в начале 2016 года, в районе Аазаза произошли боестолкновения между силами курдов (YPG) и сирийскими повстанцами, оказавшие серьёзное влияние на ход конфликта.
2017
7 января в городе произошёл теракт — не менее 60 погибших, более 70 ранено. Согласно турецкому агентству Anadolu был взорван заминированный автомобиль вблизи здания суда группировки «Ахрар аш-Шам», в результате чего убиты многие боевики движения.

Примечания

Ссылки 
 Аазаз на топографической карте Генштаба
 

Города мухафазы Халеб